Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Frontczak – działacz komunistyczny i związkowy
 Jan Frontczak – polski siatkarz i lekarz